12-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил с 11 по 14 июля 2019 года на стадионе имени Гундера Хегга в городе Евле (Швеция). К соревнованиям, согласно правилам, были допущены спортсмены 1997—1999 годов рождения, выполнившие в установленные сроки необходимые квалификационные требования и нормативы.

Право принимать молодёжный чемпионат Европы Евле получил 28 апреля 2017 года на Совете Европейской легкоатлетической ассоциации в Париже.

Призёры 
Сокращения: EU23R — рекорд Европы среди молодёжи | NR — национальный рекорд | NU23R — национальный рекорд среди молодёжи | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 30 стран.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт соревнований 
 Страница соревнований на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 2019 года
2019 год в лёгкой атлетике
Спорт в Швеции в 2019 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные спортивные соревнования в Евле
лёгкая атлетика